X Velorum può riferirsi alla designazione di Bayer per la stella x Velorum e alla designazione di stella variabile X Velorum; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni puntano qui. Le stelle sono:

x Velorum (HD 92449)
X Velorum, stella variabile